Геннадий Иванович Валюкевич (1 июня 1958, деревня Липск, Ляховичский район — 30 декабря 2019) — белорусский советский спортсмен (лёгкая атлетика, тройной прыжок). Мастер спорта СССР международного класса (1978). Отец Дмитрия Валюкевича, который сейчас выступает в тройном прыжке за Словакию.

Биография 
С 1976 студент Белорусского института физической культуры.

Спортивные достижения 
Чемпион Европы в закрытом помещении (1979, Вена) и среди юниоров (1977, Донецк), Спартакиады народов СССР (1979). Победитель и призёр международных и всесоюзных соревнований.

Лучший результат — 17,29 м (1979, высшее мировое достижение для залов).

Литература

Примечания 

Рожились в Ляховичском раёне
Прыгуны тройным Белоруссии
Прыгуны тройным СССР